

Anno 
 992 o 992 a.C.

Codici 
 992 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Liverpool, in Inghilterra, prima del 1867

Matematica 
 992 – numero